Avotrichodactylus är ett släkte av kräftdjur. Avotrichodactylus ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Avotrichodactylus